Кащей Бессмертный :
 Кощей — персонаж восточнославянской мифологии и фольклора.
 Кащей Бессмертный  — советский чёрно-белый фильм-сказка, снятый в 1944 году режиссёром Александром Роу.
 Кащей Бессмертный  — девятый студийный альбом российской рок-группы «Сектор Газа».
 Кащей Бессмертный  — одноактная опера в трёх картинах Николая Римского-Корсакова.
Кощей Бессмертный — запланированный российский полнометражный анимационный фильм Николая Белова.